Blancas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Blancas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Blancas (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar